Åsa Elisabet Wisborg, född 28 april 1961 i Huddinge församling, är en svensk röstskådespelare. Hon har dubbat svenska versioner av tecknade filmer. Hon är äldre syster till barnskådespelaren Lena Wisborg.

Rollista dubbning i urval 
 Aristocats – Marie
 Pantau – diverse röster
 Barnen från Bali – diverse röster

Referenser 

Svenska röstskådespelare
Kvinnor
Födda 1961
Levande personer
Personer från Huddinge socken